Dhimiter Çani – scultore albanese
 Edgar Çani – calciatore albanese